Miejscowości w USA:
 Oakland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Oakland – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Oakland – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Oakland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Oakland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Warren
 Oakland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Oakland – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Oakland – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Oakland – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Yalobusha
 Oakland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Oakland – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Oakland – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Oakland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Marshall
 Oakland – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Oakland – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Oakland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Oakland – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
 Oakland – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
 Oakland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Oakland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Oakland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Oakland (ang. Oakland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Oakland (ang. Oakland Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Oakland (ang. Oakland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Oakland (ang. Oakland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Oakland (ang. Oakland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Oakland (ang. Oakland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oakland (ang. Oakland County) – w stanie Michigan

Dzielnice w USA:
 Oakland – dzielnica w mieście Chicago
 Oakland – dzielnica w mieście Pittsburgh